Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2004 года прошёл 17—19 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат мира в помещении, прошедший 5—7 марта в Будапеште, столице Венгрии. В чемпионате приняли участие спортсмены из 62 регионов России. Вне конкурса выступали несколько зарубежных атлетов. На протяжении 3 дней было разыграно 28 комплектов медалей.

Зимой 2004 года также были проведены чемпионаты России в отдельных дисциплинах лёгкой атлетики:

 6—7 февраля — чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении (Москва)
 8—9 февраля — чемпионат России по многоборьям в помещении (Москва)

Соревнования 
Лучшим результатом чемпионата стало выдающееся время Натальи Назаровой в беге на 400 метров, установившей новый рекорд России — 49,68. Быстрее в помещении за всю историю бежала лишь Ярмила Кратохвилова, чей мировой рекорд всего лишь на 0,09 секунды лучше. Последний раз женщины «выбегали» из 50 секунд на 400 метров в помещении 20 лет назад, в 1984 году. Назарова стала первой россиянкой, покорившей этот рубеж.

Рекорд России среди молодёжи (до 23 лет) установил в секторе для тройного прыжка новоиспечённый чемпион России Александр Сергеев, улетевший на 17,23 м. Все три призёра в этом виде преодолели гроссмейстерский рубеж 17 метров.

Лучший результат сезона в мире установила в женском финале на 60 метров Юлия Табакова, с огромным отрывом ставшая чемпионкой — 7,06. Европейский рейтинг-лист в другой спринтерской дисциплине, беге на 200 метров, возглавила Анастасия Капачинская, в полуфинале преодолевшая круг по манежу за 22,71.

В предварительных забегах на дистанции 400 метров у мужчин сразу 8 человек «разменяли» 47 секунд. В финале это достижение покорилось лишь первой четвёрке, а призёрами стали три атлета, которые смогли улучшить своё время по сравнению с первым раундом. Чемпион страны Дмитрий Форшев и серебряный призёр Андрей Рудницкий установили при этом свои личные рекорды — 46,29 и 46,49 соответственно.

Серебряный призёр чемпионата мира 2003 года в беге на 800 метров Юрий Борзаковский завоевал свой третий национальный титул в помещении (до этого становился чемпионом в 1999 и 2001 годах), уверенно обыграв своего главного конкурента на внутрироссийской арене Дмитрия Богданова.

Победный дубль на чемпионате оформила Гульнара Самитова, ставшая лучшей на дистанциях 1500 (4.05,91) и 3000 метров (8.41,72 — лучший результат сезона в Европе). Высокий темп, заданный Гульнарой на 3000 метрах, позволил пришедшей к финишу следом за ней Марине Дубровой установить новый рекорд Украины — 8.42,20. Дуброва выступала вне конкурса и не участвовала в розыгрыше титула чемпионки России.

Сразу несколько захватывающих дуэлей состоялось в технических дисциплинах у женщин. В прыжке в длину Татьяна Лебедева и Ирина Симагина показали одинаковый результат, ставший лучшим в мировом сезоне — 6,95 м, однако по второй лучшей попытке чемпионкой стала Лебедева (6,91 м против 6,87 м). Далёкими попытками порадовали и Ирина Коржаненко со Светланой Кривелёвой в секторе для толкания ядра, в итоговом протоколе их разделили всего 3 сантиметра — 19,71 м и 19,68 м соответственно. Наконец, в прыжке в высоту за титул боролись Анна Чичерова, повторившая свой же рекорд России (2,04 м) за 1,5 недели до чемпионата России, и Елена Слесаренко. Взяв со второй попытки 2,01 м, чемпионкой стала Слесаренко, Чичерова при этом остановилась на высоте 1,98 м.

Отличный результат чемпионки в прыжке с шестом Татьяны Полновой (4,60 м), тем не менее, не позволил ей попасть в команду на чемпионат мира, поскольку оба места были предоставлены освобождённым от отбора рекордсменкам мира: действующей — Елене Исинбаевой, и бывшей — Светлане Феофановой.

Медалисты

Мужчины

Женщины 

 9 декабря 2004 года ИААФ в своём ежемесячном информационном письме сообщила о дисквалификации российской толкательницы ядра Ирины Худорошкиной. Её допинг-проба, взятая 10 февраля 2004 года в рамках внесоревновательного тестирования, дала положительный результат на наличие запрещённых препаратов. Спортсменка была дисквалифицирована на 2 года, а её результаты после даты забора пробы в соответствии с правилами были аннулированы, в том числе 3-е место на чемпионате России в помещении — 2004 в толкании ядра с результатом 17,79 м.

Чемпионат России по 6-часовому бегу 
Чемпионат России по 6-часовому бегу в помещении прошёл 6—7 февраля в Москве в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Крылатское». Соревнования прошли в рамках IV сверхмарафона «Ночь Москвы». На старт вышли 47 легкоатлетов (38 мужчин и 9 женщин) из 18 регионов страны. Денис Жалыбин показал второй результат в истории соревнований (91 409 м), уступив своему же прошлогоднему высшему мировому достижению чуть менее 2 километров.

Мужчины

Женщины

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 8—9 февраля 2004 года в Москве в манеже имени братьев Знаменских. Впервые в карьере чемпионкой страны стала Анна Снеткова, установившая личный рекорд — 4523 очка. Большую сумму, 4570 очков, набрала Найде Гомеш из Португалии, но она выступала вне конкурса и не участвовала в распределении медалей. Третий результат сезона в мире показал 34-летний Лев Лободин (6149), после соревнований отметивший, что сезон 2004 года — заключительный в его карьере.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате мира 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате мира в помещении в Будапеште вошли:

Мужчины

60 м: Андрей Епишин, Александр Рябов.
200 м: Олег Сергеев.
Эстафета 4х400 м: Дмитрий Форшев, Андрей Рудницкий, Борис Горбань, Александр Усов, Александр Ларин, Дмитрий Петров.
800 м: Дмитрий Богданов.
1500 м: Дмитрий Онуфриенко.
3000 м: Вячеслав Шабунин.
60 м с барьерами: Игорь Перемота.
Прыжок в высоту: Ярослав Рыбаков, Сергей Клюгин.
Прыжок с шестом: Игорь Павлов, Павел Герасимов.
Прыжок в длину: Виталий Шкурлатов, Кирилл Сосунов.
Тройной прыжок: Александр Сергеев, Данил Буркеня.
Толкание ядра: Иван Юшков, Павел Софьин.
Семиборье: Александр Погорелов — имел освобождение от отбора, Лев Лободин.

Женщины

60 м: Юлия Табакова, Лариса Круглова.
200 м: Анастасия Капачинская, Светлана Гончаренко.
400 м: Наталья Назарова, Олеся Красномовец.
Эстафета 4х400 м: Наталья Назарова, Олеся Красномовец, Наталья Антюх, Татьяна Левина, Ольга Котлярова, Олеся Зыкина.
800 м: Ольга Распопова — имела освобождение от отбора, Татьяна Андрианова.
1500 м: Гульнара Самитова, Юлия Косенкова.
3000 м: Елена Задорожная — имела освобождение от отбора, Галина Богомолова.
60 м с барьерами: Наталья Кресова, Ирина Шевченко.
Прыжок в высоту: Елена Слесаренко, Анна Чичерова.
Прыжок с шестом: Елена Исинбаева, Светлана Феофанова — имели освобождение от отбора.
Прыжок в длину: Татьяна Котова — имела освобождение от отбора, Татьяна Лебедева.
Тройной прыжок: Татьяна Лебедева — имела освобождение от отбора, Елена Олейникова.
Толкание ядра: Ирина Коржаненко — позднее снялась с соревнований, Светлана Кривелёва.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2004

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2004 года
2004 год в лёгкой атлетике
Чемпионаты России в 2004 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2004 год в Москве